Cairo néven ismert:

Helyek
Kairó nevének angolos írásmódja
Cairo (Georgia)
Cairo (Illinois)
Cairo (New York)
Cairo (Oregon)

Egyéb
Cairo (együttes)
Air Cairo légitársaság
Cairo (operációs rendszer) a Microsoft félbehagyott projektje
Cairo (grafika) nyílt forráskódú grafikai szoftverek népszerű eszköze